Otto Ramel kan syfta på bland andra:

 Otto Ramel (1833–1900), svensk godsägare, militär och politiker
 Otto Ramel (1872–1961), svensk militär
 Otto Ramel (1896–1983), svensk militär och hovman